Willem VII van Aquitanië (1023-1058), hertog van Aquitanië en graaf van Poitiers (1039-1059)
 Willem VII van Auvergne (+1169), graaf van Auvergne (1147-1169)
 Willem VII van Angoulême, graaf van Angoulême  (1181-1194)
 Willem VII van Monferrato (ca. 1243-1292), markgraaf van Monferrato (1253-1292)
 Willem II van Gulik (ca. 1327-1393), hertog van Gulik (1361-1393)
 Willem VII van Horne (ca. 1380-1433), heer van Horne en Altena
 Willem VII van Hessen-Kassel (1651-1670), landgraaf van Hessen-Kassel (1663-1670)